Герейханов — тюркоязычная фамилия; имеет женскую форму Герейханова.
 Герейханов, Гаджи Пирмурадович — доктор философских наук.
 
 Герейханов, Магомед Гасанович — писатель, журналист.
 Герейханов, Юсуф — первый секретарь Касумкентского райкома ВКП(б), убитый в апреле 1930.